Puchar Beskidów 1989 – dwudziesta ósma edycja pucharu. Odbył się on w dniach 28–29 stycznia w Wiśle. Była to ósma edycja nie będąca organizowaną przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Oba konkursy indywidualne wchodzące w skład cyklu zwyciężył Polak Jan Kowal czym zapewnił sobie triumf w końcowej klasyfikacji turnieju. Dwukrotnie na podium, bo kolejno na drugim i trzecim miejscu stawał Austriak Stefan Horngacher sklasyfikowany na drugim miejscu w zestawieniu końcowym. Po jednym razie na podium stawali Bogdan Papierz (3. miejsce) oraz Jarosław Mądry (2. miejsce).

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1989
1989 w sportach zimowych
1989 w polskim sporcie